Лука Банте (; 27 марта 1974 года, Ливорно, Италия) — футбольный судья, обслуживает матчи чемпионата Италии, Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА. С 2009 года арбитр ФИФА.

Карьера 
Начал заниматься судейством в 1991 году. Сезон 1999—2000 годов отработал в Серии D.

С 2000 по 2004 годы обслуживает матчи Серий С1 и С2. Со следующего сезона Банте уже судит матчи Серии В, а в 2005 году дебютирует в Серии А. Свой первый матч в высшем дивизионе Италии отсудил 29 мая 2005 года между командами «Ювентус» и «Кальяри».

Первый международный матч отсудил 23 июля 2009 года, матч Лиги Европы УЕФА между клубами «Лахти» и «Горица».

С сезона 2010/2011 Лука Банте становится постоянным арбитром Серии А.

В 2014 году стал обладателем приза лучшего арбитра Италии — Премии Джованни Мауро.

Матчи национальных сборных

Примечания

Ссылка 
 Профиль на eu-football 
 Профиль на worldfootball 
 Профиль на gazzetta 
 Профиль на worldreferee 

Футбольные судьи Италии